Колонизација Косова и Метохије у Краљевини Југославији
 Колонизација Косова и Метохије током Другог светског рата
 Колонизација Косова и Метохије у СФРЈ